Осташино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осташино — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Осташино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.